1. armija može značiti:
1. armija (Njemačko Carstvo)
1. armija (Austro-Ugarska)
1. armija (Wehrmacht)
1. oklopna armija
1. padobranska armija (Wehrmacht)

1. armija (Ujedinjeno Kraljevstvo)
1. armija (Australija)
1. armija (Kanada)
1. armija (Osmansko Carstvo)
1. armija (Bugarska)
1. armija (Mađarska)
1. armija (Kraljevina Italija)
1. armija (Japan)
1. armija (Grčka)
1. armija (Kraljevina Rumunjska)
1. armija (Francuska)
1. armija (Rusko Carstvo)
1. armija (Turska)
1. armija (SAD)

1. armija (Kraljevina Srbija)
1. armija (Kraljevina Jugoslavija)